Телефонист, может означать:
 Телефонистка — человек-оператор, осуществляющий коммутацию на телефонной станции, то есть соединяющий телефонных абонентов при звонке по телефонной линии.
 Телефонист — военно-учётная специальность и должность военнослужащего в войсках связи вооружённых сил того или иного государства.
 Инженер телефонной связи — инженер в области телефонии, охватывающей изучение принципов построения систем телефонной электросвязи, разработку аппаратуры для её реализации и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по таковым каналам связи.
 Сетевой инженер — инженер в области  разновидность связи, способ передачи информации с помощью электромагнитных сигналов, например, посредством тока по металлическим кабелям, излучения в оптическом диапазоне (в атмосфере или по волоконно-оптическому кабелю), излучения в радиодиапазоне.